Kolanı – centro abitato del distretto di Hacıqabul, in Azerbaigian
 Kolanı – centro abitato del distretto di Şahbuz, in Azerbaigian
 Kolanı – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Kolanı – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian
 Kolanı – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian